

Antroponimi
 Caio Fabricio Lucino, console romano nel 282 a.C.

Geografia

Italia

Lombardia
 Lucino, frazione di Rodano nella città metropolitana di Milano
 Lucino, frazione di Montano Lucino in provincia di Como

Altri progetti